Опольский повят

 Опольский повят (Люблинское воеводство)
 Опольский повят (Опольское воеводство)